Chaetogordius canaliculatus är en ringmaskart som beskrevs av Moore 1904. Chaetogordius canaliculatus ingår i släktet Chaetogordius och familjen Polygordiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
canaliculatus